XIV Memoriał Edwarda Jancarza – 14. edycja zawodów żużlowych upamiętniających legendę gorzowskiej Stali – Edwarda Jancarza. Zawody odbyły się 9 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięzcą został Patryk Dudek, tym samym broniąc tytuł z zeszłego roku.

Wyniki 
 Gorzów Wielkopolski, 9 kwietnia 2017
 Sędzia: Remigiusz Substyk
 NCD: 59,98s – Grigorij Łaguta w 3. biegu.

Bieg po biegu:
 (60,13) Vaculik, Dudek, Prz. Pawlicki, Jonsson
 (60,09) Iversen, Pedersen, Sajfutdinow, Jonasson
 (59,98) Łaguta, Pi. Pawlicki, Hampel, Madsen
 (60,23) Zmarzlik, Protasiewicz, Kasprzak, Lindbaeck
 (60,27) Pedersen, Prz. Pawlicki, Zmarzlik, Madsen
 (60,17) Iversen, Kasprzak, Pi. Pawlicki, Dudek
 (60,21) Lindbaeck, Jonsson, Jonasson, Karczmarz (Hampel – t)
 (60,37) Łaguta, Sajfutdinow, Protasiewicz, Vaculik
 (60,44) Prz. Pawlicki, Hampel, Iversen, Protasiewicz
 (60,36) Łaguta, Pedersen, Lindbaeck, Dudek (u/w)
 (60,59) Madsen, Sajfutdinow, Kasprzak, Jonsson
 (60,62) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Vaculik, Jonasson
 (60,75) Łaguta, Prz. Pawlicki, Kasprzak, Jonasson
 (60,80) Dudek, Sajfutdinow, Zmarzlik, Hampel
 (60,84) Pi. Pawlicki, Pedersen, Jonsson, Protasiewicz
 (61,02) Vaculik, Madsen, Lindbaeck, Iversen (d4)
 (60,99) Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow, Lindbaeck (w/su)
 (61,18) Dudek, Jonasson, Protasiewicz, Madsen
 (61,28) Zmarzlik, Łaguta, Iversen, Jonsson
 (61,34) Pedersen, Hampel, Vaculik, Kasprzak
 Półfinały:
 (60,85) Łaguta, Dudek, Pi. Pawlicki, Iversen (u/w)
 (61,81) Pedersen, Prz. Pawlicki, Vaculik, Zmarzlik (w/su)
 Finał:
 (61,78) Dudek, Pedersen, Prz. Pawlicki, Łaguta

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 Memoriał Edwarda Jancarza

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w polskim sporcie